Georgenau ist der Name folgender Orte:
 Georgenau (Bad Urach), Haus im Stadtteil Wittlingen, Bad Urach, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Hofgut Georgenau, Gutshof im Landkreis Calw, Baden-Württemberg

 Georgenau, Kreis Angerburg, Ostpreußen: Jerzykowo (Węgorzewo), Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Georgenau, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen: Roschtschino (Kaliningrad, Prawdinsk), Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Georgenau, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen: Roschtschino (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland

Georgenau ist der Familienname folgender Personen:
 Eberhard Emil von Georgii-Georgenau (1848–1927), württembergischer Genealoge
 Emil Wilhelm von Georgii-Georgenau  (1820–1894), deutscher Bankier und Philanthrop